Hackbrett steht für:
 brettartiger Hackklotz für Lebensmittel, siehe Hackklotz #Hackklötze in der Fleischerei
 Schneidebrett insbesondere zum Hacken (Kochen) von Kräutern
 Hackbrett, Musikinstrument, Typ einer Kastenzither
 Hackbrett (Patrizierfamilie), ausgestorbene Berner Patrizierfamilie

Hackbrett ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Hackbrett (1674–1737), Berner Offizier und Magistrat